Bult kan syfta på 

 Bult – en cylindrisk kropp att användas vid sammanfogning, med eller utan skalle
 Grundbult – ett i betong ingjutningsbart skruvankare
 Länkbult – en variant av en bult som låses fast med hjälp av saxsprint eller en hårnålssprint
 Bult –  lekmannamässigt och vardagligt som benämning på en lite större cylindrisk skruv
 Bultöl – primitiv form av mäsk

Geografi
 Bult, Vosges – en kommun i Frankrike